FIM est un sigle qui peut signifier :
 Fédération internationale de motocyclisme ;
 Fédération internationale des musiciens ;
 Fédération des industries mécaniques ;
 Foire internationale de Metz ;
 Forum des insignes et des médailles ;
 , une sorte de code-barres international pour les envois prépayés des postes, il se compose de quatre lettres les deux premières sont le pays (FR : France), la lettre suivante désigne le type (A : la Poste), la dernière lettre le type d'affranchissement (V : lettre verte).

FIM est une abréviation qui peut signifier :
 Free immersion apnea (en français, apnée en immersion libre), l'une des disciplines de la plongée en apnée en compétition.
 File integrity monitoring (en français, la surveillance de l'intégrité des fichiers), est, dans le domaine informatique, un processus de contrôle qui consiste à valider l'intégrité des fichiers du système d'exploitation et des logiciels d'application. .

FIM est un code qui peut signifier :
 mark finlandais (en finnois, markka), l'ancienne monnaie de la Finlande, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ; maintenant remplacée par l'euro.

Voir aussi 
 FIM-92 Stinger, un missile contre les hélicoptères

Code